Metilaspartat se može odnositi na:

 L-treo-3-Metilaspartat
 N-Metil-D-aspartinska kiselina